DPJ ist die Abkürzung für

 Democratic Party of Japan („Demokratische Partei Japans“), englisch für Minshutō („Demokratische Partei“), siehe Demokratische Partei (Japan, 1996–2016)
 Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Abkürzung